Холопье — топоним:

 Холопье — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Холопье — деревня на территории Жирятинского района Брянской области, с 1964 года — в составе деревни Заречная.
 Холопье — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Холопье — озеро в Новгородской области
Холопье — до 1938 г. название деревни Поломять  в Валдайском районе Новгородской области.

См. также 
 Старое Холопье
 Холопья
 Холопец